Аранча Санчес Викарио и Наталья Зверева — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Наталья Медведева и Лариса Савченко-Нейланд не защищали свой титул, но латвийская спортсменка принимала участие в соревнованиях (в паре с чешкой Хеленой Суковой) и дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионкам.

В финале Басуки и Вис были дисквалифицированы из-за спора Вис с главным судьёй.

Посев 

  Аранча Санчес Викарио /  'Наталья Зверева (Титул)
  Яюк Басуки /  Каролина Вис (Финал)

<ol start="3">
 Лариса Савченко-Нейланд /  Хелена Сукова ''(Полуфинал)
 Кончита Мартинес /  Патрисия Тарабини ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1997